

Architettura
 Palazzo Lanfranchi – edificio storico di Matera
 Palazzo Lanfranchi – edificio storico di Pisa
 Palazzo Toscanelli, già Palazzo Lanfranchi – edificio storico di Pisa
 Stadio Sergio Lanfranchi – impianto sportivo di Parma destinato al rugby, demolito nel 2008
 Stadio Sergio Lanfranchi – impianto sportivo di Parma destinato al rugby, inaugurato nel 2008
 Villa Lanfranchi, già Ca' Fusari – edificio di Santa Maria del Piano, frazione di Lesignano

Persone
 Lanfranchi – antica famiglia della Repubblica di Pisa
 Agostino Lanfranchi (1892-1963) – skeletonista e bobbista italiano
 Antonio Lanfranchi (1946-2015) – arcivescovo cattolico e abate italiano
 Denise Perrier Lanfranchi (1935) – modella, attrice e politica francese
 Francesco Lanfranchi (1610-1669) – architetto italiano
 Mario Lanfranchi (1902-1959) – politico italiano
 Mario Lanfranchi (1927-2022) – regista italiano
 Paolo Lanfranchi (1968) – ex ciclista italiano
 Paolo Lanfranchi da Pistoia, o Pistoja (...-...) –poeta italiano del XIII secolo
 Roberta Lanfranchi (1974) – conduttrice televisiva e radiofonica, attrice ed ex ballerina italiana
 Rossella Lanfranchi, nota anche con il nome d'arte di Luisa Rivelli  (1931) – ex attrice cinematografica e giornalista italiana
 Sergio Lanfranchi (1925-2000) – rugbista e allenatore di rugby a 15 italiano
 Ubaldo Lanfranchi (...-1207) – arcivescovo cattolico italiano
 Uberto Rossi Lanfranchi, o Ratta (...-1137) – cardinale e arcivescovo cattolico italiano
 Valentina Lanfranchi (1939) – politica italiana
 Vincenzo Lanfranchi (1609-1676) – arcivescovo cattolico italiano

Altro
 Congiura dei Lanfranchi – cospirazione ordita a Pisa dall'omonima famiglia